


Lista de mai jos conține localitățile din județul Mehedinți.

Vezi și 
Județele României

Mehedinți
Localități
 Listă, Localități